Az Asgard egy javasolt főtörzs az archeák doménjében. Törzsei: Lokiarchaeota, Thorarchaeota, Odinarchaeota, Heimdallarchaeota. A főtörzsbe tartozó egyik élőlényt sem sikerült még tenyészteni. Az Asgard rendszertani csoport az eukarióták legközelebbi prokarióta rokona. Az eukarióták pedig valószínűleg az Asgard származási vonalból fejlődtek ki, miután szimbiózisra léptek egy alfa-proteobaktériummal.

Osztályozás 
Ennek a csoportnak a filogenetikai kapcsolata még mindig vitatott. A tagjainak a kapcsolata hozzávetőlegesen a következőː

Jegyzetek 

Archeák